V99 est un sigle qui peut faire référence à :
 Accident de transport, sans précision, d'après la classification internationale des maladies ;
 V99, l'édition de 1999 du V Festival.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres